Павел Ржевский:
 Ржевский, Павел Алексеевич (1784—1852) — камергер, участник Отечественной войны 1812 года.
 Ржевский, Павел Максимович (1908—1974) — Герой Советского Союза.
 Ржевский, Павел Матвеевич (1734—1793) — генерал-поручик, московский обер-комендант.